Clitellaria är ett släkte av tvåvingar. Clitellaria ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vapenflugor
Clitellaria